axis-aligned bounding box – rodzaj bryły brzegowej
 American Association of Blood Banks – amerykańska organizacja non-profit, w której zrzeszone są instytucje związane z pobieraniem krwi.

Przypisy